Гре́ческое кла́дбище — ряд православных некрополей, основанных греческими общинами в странах диаспоры. В настоящее время, кладбища используются также для погребений умерших православных христиан других этносов.

 Греческое православное кладбище (Бююкада) (Büyükada Rum Ortodoks Kabristanı) — греческое кладбище на Бююкаде.
 Греческое православное кладбище (Ливорно) — греческое кладбище в Ливорно.
 Греческое православное кладбище (Шишли) — греческое кладбище в стамбульском районе Шишли.

См. также 
 Греческое военное кладбище Пирота